Eudoxius von Hormuzaki ist der Name folgender Personen:

* Eudoxius von Hormuzaki (Politiker, 1812) (1812–1874), österreichisch-rumänischer Politiker und Historiker
 Eudoxius von Hormuzaki (Politiker, 1845) (1845–1931), österreichischer Politiker